Freitas kan som auktorsförkortning betyda:

 André Victor Lucci Freitas
 Gilson C.C. Freitas
 Gilberto de Freitas

Robotskapade auktorsförkortningar